Mike Busch (1981. április 5. –) német labdarúgócsatár.

További információk 
Mike Busch adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
A VfL Bochum II labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek